Анато́лий Бори́сов:
 Борисов, Анатолий Александрович (1932—2018) — советский и российский учёный, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник Института химической физики.
 Борисов, Анатолий Викторович (1933—1969) — советский художник-иллюстратор, график, Член Союза художников СССР.
 Борисов, Анатолий Викторович (род. 1949) — советский и российский физик-теоретик, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова.
 Борисов, Анатолий Иванович (1911—1986) — советский актёр, профессор Театрального училища имени Б. В. Щукина.